A Bercu román szó több dolog neve. 
Települések
 Berkány, Románia, Hunyad megye
 Szárazberek, Románia, Szatmár megye
Egyéb:
 Újberek (Bercu Nou), Románia, Szatmár megye

Személyek
 Alina Elena Bercu (1990– ) román zongoraművész